

События 
 Консулы: Гней Помпей Магн и Марк Лициний Красс (два плебея); преторы: Авл Манлий Торкват, Гай Антистий Вет, Гай Кальпурний Пизон, Гай Целий Кальд, Квинт Помпей, Луций Аврелий Котта, Маний Ацилий Глабрион и Муммий (в Риме); пропретор: Луций Цецилий Метелл (на Сицилии); плебейский эдил: Децим Юний Силан; народный трибун: Плавтий (Вар); квесторы: Гай Вергилий Бальб, Гай Сициний, Луций Кальпурний Пизон Цезонин, (Луций) Аквилий Флор (в Азии), Марк Плеторий Цестиан, Публий Сервилий Глобул и Тит Квинкций Криспин; проквестор: Луций Валерий Флакк (в Испании); монетные триумвиры: Публий Муций Сцевола Корд и Тит Веттий Сабин; цензоры: Гней Корнелий Лентул Клодиан (патриций) и Луций Геллий Публикола (плебей).
 Восстановление магистратуры цензора в Риме.
 Окончательный разгром Митридата VI Лукуллом. Римляне занимают всю территорию Понта.
 Разгром остатков войск Спартака в Этрурии.
 Консулы ограничили власть сената, вернули трибунам прежние права и возможности выступлений с законодательными инициативами и вернули всадникам приоритет в отправлении судебных должностей.
 Лето — дело наместника Сицилии Гая Верреса. Цицерон обвинял Верреса в жестокости и нечестности, защищал Верреса Гортензий. Веррес был осуждён к штрафу в 40 млн сестерциев и подлежал изгнанию.
 Царь Парфии — Фраат III (ум. 57 до н. э.).

Родились 
 Вергилий — поэт (ум. 19 до н. э.).

См. также

Примечания

Литература